Brian Zachary Pillman (né le  à Erlanger  (Kentucky)) est un catcheur américain connu sous le nom de ring de Brian Pillman, . Il est le fils du catcheur Brian Pillman et devient catcheur en 2017. Il travaille actuellement dans diverses fédérations d'Amérique du Nord dont la  (MLW) où il a été champion du monde par équipes de la MLW avec Teddy Hart et Davey Boy Smith, Jr.

Il travaille également à la All Elite Wrestling ainsi qu'à la Ohio Valley Wrestling où il est l'actuel champion poids-lourds.

Jeunesse 
Brian Zachary Pillman est le fils du catcheur Brian Pillman, il grandit sans son père qui meurt le  d'une crise cardiaque. Il fait partie de l'équipe de football américain du  à Edgewood dans le Kentucky. Il étudie dans une université où il fait partie de l'équipe de crosse.

Carrière de catcheur

Débuts et diverses fédérations (2017-...) 
Brian Zachary Pillman part à Calgary s'entraîner à la  de Lance Storm fin . Il va aussi à l'école de l' où Rip Rogers l'entraîne. Il fait ses débuts le  à l' où il bat Jonathan Wolf.

(2018-2021) 
Le ,Brian Pillman,  annonce la signature d'un contrat avec la  (MLW). Il fait ses débuts dans cette fédération le  où il forme  avec  Teddy Hart et Davey Boy Smith, Jr. et battent  (Leo Brien, Michael Patrick et Parrow). Plus tard, il l'emporte seul face à Vandal Ortagun. Ils sont alors les protégés de Kevin Sullivan et le , Sullivan interrompt Teddy Hart et Davey Boy Smith, . Hart s'énerve et attaque Sullivan alors qu'il s'apprête à partir puis Pillman,  attaque son mentor. 

Le , Pillman et Davey Boy Smith,  affrontent Tommy Dreamer et Barrington Hughes, Pillman fait gagner son équipe après avoir donné un coup de cane dans l'entrejambe de Dreamer. Dreamer et Pillman se font face le  dans un  où Pillman l'emporte.

Le  lors de Fury Road, il perd contre Alexander Hammerstone et ne remporte pas le MLW National Openweight Championship. Le  lors de Zero Hour, il perd contre Jacob Fatu et ne remporte pas le MLW World Heavyweight Championship

Le  lors de Restart, il perd contre Myron Reed et ne remporte pas le MLW World Middleweight Championship.

All Elite Wrestling (2019-...) 
Il apparaît la première à la AEW lors de la Casino Battle Royale du Buy-In de AEW Double Or Nothing le .

Lors du AEW Dark du , il perd contre Brian Cage et ne remporte pas le FTW Championship.

Le , la AEW annonce la signature de Pillman.

Ohio Valley Wrestling (2020-...) 
Le , Pillman fait ses débuts lors des enregistrements d'OVW TV en battant Corey Storm. Le , il bat le champion du monde de la OVW Tony Gunn par disqualification ne remportant pas le titre. 

Le  lors de Christmas Chaos, il bat Gunn et remporte le championnat poids-lourds de la OVW.

Caractéristiques au catch 

 Prise de finition

Palmarès 

  (MLW)
 1 fois champion du monde par équipes de la MLW avec Teddy Hart et Davey Boy Smith, Jr.
 Ohio Valley Wrestling
1 fois OVW Heavyweight Champion

 1 fois champion  poids lourd de la Supreme
 Warrior Wrestling
 1 fois Warrior Wrestling Champion (actuel)

Récompenses des magazines

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 

 

Catcheur américain
Naissance en septembre 1993
Naissance dans le comté de Kenton
Catcheur de la Major League Wrestling